Les Cases de Posada és una de les nou entitats de població del municipi de Navès (Solsonès). No té cap nucli de poblament agrupat.

Demografia

Vegeu també 
 Rasa de les Cases de Posada, torrent 
 Pont de les Cases de Posada, antic pont medieval

Referències 

Entitats de població de Navès